Głębowice ist der Name zweier Orte in Polen:

 Głębowice (Osiek), Ortschaft in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Osiek
 Głębowice (Wińsko), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wińsko